Jurjevec, Krapinske Toplicéhez tartozó falu Horvátországban, Krapina-Zagorje megyében
 Jurjevec, város Oroszországban, az Ivanovói terület Jurjeveci járásának székhelye